Alan Brown (1914–1996) – angielski piłkarz
 Alan Brown (1919–2004) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Alan Brown (1933–2013) – angielski krykiecista
 Alan Brown (ur. 1935) – angielski krykiecista
 Alan Brown (1937–2016) – angielski piłkarz
 Alan Brown (ur. 1957) – angielski krykiecista
 Alan Brown (ur. 1959) – angielski piłkarz

Zobacz też 
 Allen Brown
 Allan Brown